Serpente di bronzo (Nehustan) – oggetto citato in alcuni episodi biblici
 Serpente di bronzo – affresco di Michelangelo Buonarroti, nella Cappella Sistina
 Serpente di bronzo – dipinto di Pieter Paul Rubens, conservato nella National Gallery di Londra
 Il serpente di bronzo – cantata sacra (oratorio) di Jan Dismas Zelenka su libretto di Stefano Benedetto Pallavicino
 Il serpente di bronzo – dipinto di Gian Paolo Lolmo nella basilica di Santa Maria Maggiore